Ямны — название населённых пунктов в России:

 Ямны — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Ямны — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Ямны — деревня в Ленинском районе Тульской области.